MRZ steht für:

 Machine Readable Zone, englisch für „maschinenlesbarer Bereich“ auf Ausweisdokumenten
 Marschrichtungszahl
 MenschenRechtsZentrum (Potsdam), an der Universität Potsdam

Mrz. steht für:

 März

Siehe auch:

MRZ